Обуховский сельский округ

Белгородская область 

 Обуховский сельский округ Старооскольского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Обуховский сельский округ Пижанского района

Московская область 

 Обуховский сельский округ Солнечногорского района (1994—2006)